Libenice bezeichnet:

 Libenice, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Libenice, Ortsteil von Borotín u Tábora, Okres Tábor, Tschechien
 (4823) Libenice, Asteroid